Statistika Maltese Premier League v sezoně 1953/54.

Přehled 

Hrálo osm týmů, šampionem se stal tým Sliema Wanderers FC.

Tabulka

Reference 

Maltese Premier League
Fotbal v Evropě v roce 1953
Fotbal v Evropě v roce 1954